- термін гри в крикет

Муніципалітети 
 Овер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Овер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш